Le terme couloir désigne l'espace d'un passage long et étroit au réel ou au figuré.

Un dégagement de circulation en longueur et étroit 
Dans une construction : 
 Un couloir est une communication qui commande plusieurs pièces, un corridor (de l'italien  : « coureur ; galerie où l'on court »).
Dans un véhicule :
 Un couloir est une communication entre l'avant et l'arrière du véhicule, entre compartiments de voiture de chemin de fer.
Dans un réseau de circulation,  une voirie :
 Un couloir d'autobus est une portion de la chaussée exclusivement réservée aux autobus, aux taxis et aux voitures de secours.
 Un couloir de roulement automobile est marqué visuellement selon le code de la route et peut avoir des barrettes sonores.
 Un couloir de métro est un passage souterrain d'accès aux quais. 
Dans une aire de jeu ou aire de sport :
 Un couloir de piste de course est une zone de piste d'athlétisme délimitée par deux lignes parallèles.
 Le couloir d'arrivée est la zone d'arrivée de nombreuses courses pour contrôler l'ordre d'arrivée.
 Un couloir est une voie d'escalade en alpinisme.
 Le couloir de tennis est la zone latérale du court.
 Un couloir est une zone camouflée de passage entre poste de guet et poste de tir de la chasse à la palombe.
 Le  callejón (nom espagnol) est le couloir circulaire entourant la piste d'une arène où on pratique la tauromachie. 
 Le couloir de jeu d'échecs est un élément de la stratégie échiquéenne.
 En muséologie du cinéma et de l'audiovisuel :
 Le couloir du film est la partie mécanique, présente aussi bien dans les caméras argentiques que dans les appareils de projection argentique, par lequel la pellicule photographique, quel que soit son format, se déroule de manière saccadée pour recevoir (ou projeter) la succession de photogrammes qui assure l'acquisition (ou la restitution) d'un mouvement filmé (ou projeté).

Une configuration géographique 
Un passage étroit entre deux pays, deux régions : 
 Un couloir maritime reliant des bassins de mers différentes. Par exemple la Manche entre la Mer du Nord et l'Atlantique bordée par l'Angleterre la France la Belgique. 
 Le Couloir rhodanien entre les Alpes et le Massif central.
 Le Couloir Samson  départ de la partie canyon des Gorges du Verdon.
Un couloir d'avalanche est un ravin en montagne qui entaille un versant montagneux et qui est parcouru par les avalanches.

Une forme d'espace allongé au figuré 
Dans des espaces topologiques :
 Un couloir aérien est l'itinéraire que doivent suivre les avions dans l'espace aérien.
 Le Couloir de la chimie est la zone industrielle lyonnaise d'industrie pétrochimique.
 Le couloir biologique est une liaison entre différents habitats vitaux pour une espèce ou un groupe d’espèce d'animaux (habitats, sites de reproduction, de nourrissage, de repos, de migration, etc.) dans une zone de connexion biologique. 
Dans des espaces sociaux et politiques  :
 Le Couloir de Dantzig est une des sources de conflit de la Seconde Guerre mondiale. 
 Le Couloir de la mort est le régime de haute sécurité d'incarcération des prisonniers ayant été condamnés à la peine de mort.
 Un couloir humanitaire est une zone franchissable dans des pays bénéficiant par des O.N.G. de l'aide humanitaire internationale en temps de paix et de guerre.

Expressions 
 Bruits de couloir : information officieuse

Voir aussi 

 Les Couloirs du temps : Les Visiteurs 2